Cartaya peut faire référence à :

Patronyme  
Cartaya est un nom de famille notamment porté par :

 Guillermo Hernández-Cartaya (1932-), banquier cubain ;

 Reinier Cartaya (1981-), cycliste cubain ;

 Loanny Cartaya (1985-), footballer cubain ;

 Leslie Cartaya, chanteuse cubaine de salsa et de son cubano.

Toponyme 
Cartaya est un nom de lieu notamment porté par :

 Cartaya localité espagnole dans la province de Huelva.

Patronyme hispanique